Аліханян або Аліханьян () — прізвище вірменського походження. Відомі носії:
 Аліханьян Артем Ісакович — радянський фізик
 Аліханян Геворк Саркісович — радянський партійний діяч